Шварц — прізвище німецького походження. У німецькій мові існують різні форми написання прізвища: Schwartz, Schwarz, Schwarcz.

З німецької мови Schwarz перекладається як Чорний.

 Аарон Шварц (1986–2013) — американський програміст, публіцист.
 Адольф Шварц (; 1836—1910) — австрійський шахіст, один з найсильніших у країні в 1870-1880-х роках.
 Аннетт Шварц (1984) — німецька порноакторка.
 Армін Шварц (1953) — німецький автогонщик ралійник.
 Бен Шварц (1981) — американський актор, комік, сценарист, режисер і продюсер.
 Бенуа Шварц (1991) — швейцарський керлінгіст, чемпіон Європи серед чоловіків.
 Вольфганг Шварц (1947) — австрійський фігурист, олімпійський чемпіон.
 Генріх Шварц (1906—1947) — гауптштурмфюрер СС, комендант концтабору Аушвіц III Мановіц.
 Джон Шварц (1941) — американський фізик-теоретик.
 Еббе Шварц (1901–1964) — данський футбольний функціонер
 Ерне Шварц (; 1904—1974) — угорський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Ентоні Шварц (, 2000) — американський спринтер.
 Шварц Євген Львович (1896 — 1958) — російський радянський письменник, драматург.
 Шварц Ісаак Йосипович (1923 — 2009) — радянський композитор.
 Шварц Ісаак Ізраїлевич (1879–1951) — учасник революційного руху, більшовицький діяч.
 Йоганн Шварц — австрійський футболіст.
 Йосиф Шварц (1887 — 1947) — краєзнавець, професор Заліщицької учительської семінарії, гімназії.
 Франц Ксавер Шварц (1875—1947) — німецький політичний та державний діяч часів Третього Рейху
 Шварц Лев Олександрович (1928 — 1962) — російський композитор.
 Лоран Шварц (1915 — 2002) — французький математик.
 Макс Шварц (Максаков Максиміліан Карлович) (1869—1936) — австрійський та російський оперний співак (баритон) українського походження.
 Марко Шварц (1995) — австрійський гірськолижник.
 Мелвін Шварц (1932–2006) — американський фізик
 Шварц Олена Андріївна (1948-2010) — російська поетеса.
 Шварц Павло Фрідріхович (1879–1934) — український графік і художник театру.
 Роланд Шварц (1996) — німецький борець греко-римського стилю, срібний призер чемпіонату Європи, бронзовий призер Кубку світу.
 Шварц Станіслав Семенович (1919–1976) —— радянський зоолог та еколог.
 Стефан Шварц (1969) — шведський футболіст.
 Сіссі Шварц (1936) — австрійська фігуристка, олімпійська чемпіонка.

Див. також 
 Тоні Кертіс (справжнє ім'я Бернард Шварц)

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища